Sebastian Kluckert ist der Name folgender Personen:

* Sebastian Kluckert (Rechtswissenschaftler) (* 1974), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker (FDP)
 Sebastian Kluckert (Synchronsprecher) (* 1994), deutscher Synchronsprecher